Luzerne, plant
 Lucerne (Californië), plaats in Lake County in de VS
 Lucerne (Missouri)
 Lucerne (Wyoming)
 de Franse en Engelse naam van Luzern:
 Luzern (stad)
 Luzern (district)
 Luzern (kanton)

Zie ook
 Lucerna